Ку́пча () — молдавская фамилия.

 Купча-Жосул, Аргентина Пименовна (1930—2019) — советский и молдавский литературный критик, переводчик и публицист.
 Купча, Валериу Пименович (1929—1989) — молдавский советский актёр театра и кино, режиссёр.